En la mitología griega, el nombre Ctonio (Χθόνιος «de la tierra o inframundo») puede referirse a:

 Ctonio, uno de los cinco supervivientes espartos en Tebas, padre de Lico y Nicteo(véase también Hirieo).
 Ctonio, uno de los hijos de Egipto y Caliadne, que se casó con Brice, quien lo asesinó, y que era hija de Dánao y Polixo
 Ctonio, hijo de Poseidón y Sime, que fundó la primera colonia en la isla de Sime, que lleva el nombre de su madre.
 Ctonio, un centauro, que fue asesinado por Néstor en la boda de Pirítoo e Hipodamía.
 Ctonio, uno de los gigantes que participó en la Gigantomaquia, muerto por Deméter. 
 Ctonio, un epíteto de varios dioses principales,incluyendo a Zeus,Hades,Hermesy Dioniso.

Referencias